Asig steht für:
 Asig (Esikonen), den Namensgeber des Geschlechts der Esikonen

Asig bzw. ASiG ist die Abkürzung für:
 das deutsche Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
 Ausfahrsignal

Siehe auch:
 Aşık

ASIG